Municipio de Roseland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Roseland (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Burke.
 Municipio de Roseland (condado de Tripp, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Tripp.
 Municipio de Roseland (condado de Kandiyohi, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Kandiyohi.
 Municipio de Roseland (condado de Adams, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Adams.